Nos meilleures années : série télévisée américaine de la fin des années 1980 ;
 Nos meilleures années  (titre original :  La meglio gioventù, La Meilleure Jeunesse) : film italien de Marco Tullio Giordana sorti en 2003 ;
  La meglio gioventù, recueil de poèmes de Pier Paolo Pasolini publié en 1954.

Voir aussi